Seabee steht für:

 Republic Seabee, ein amphibisches Ganzmetall-Kleinflugzeug 
 Seabee-System, ein schifffahrtstechnisches Transportsystem, siehe Lighter Aboard Ship #Seabee-System

im weiteren Sinne auch für:
 Seabees, das Bauregiment der United States Navy